Kin (lichaamsdeel), het onderste gedeelte van het gezicht
 Microsoft Kin, een reeks telefoontoestellen van Microsoft
 Kin (Okinawa), een gemeente in Japan
 Kin (Mayakalender), een dag in de Mayakalender
 Kin (film), een film uit 2018
 Kin (televisieserie), Ierse televisieserie uit 2021 
 Een synoniem voor een striptijdschrift uit Congo-Kinshasa